Oorlogsgeheimen (boek) - Boek uit 2007 van Jacques Vriens
 Oorlogsgeheimen (film) - Film uit 2014 gebaseerd op het gelijknamige boek
 Oorlogsgeheimen (televisieserie) - Documentaireserie van omroep Max sinds 2011
 Oorlogsgeheimen (toneelstuk) – Toneelstuk uit 2013 geproduceerd van Henrike van Engelenburg